Полове́цко-кыпча́кские языки — тюркская языковая группа, входящая в более крупную кыпчакскую языковую группу. Варианты названия: кыпчакско-половецкие,  огузско-кыпчакские, куманско-кыпчакские, кавказско-кыпчакские. Называются также западнокыпчакскими, но использование такого термина приводит к нежелательной омонимии, поскольку как западнокыпчакские определяются совместно рассматриваемые поволжско-кыпчакские, половецко-кыпчакские и ногайско-кыпчакские языки, противопоставляясь восточнокыпчакским южноалтайскому, ферганско-кыпчакскому и киргизскому.

Состав 
Из современных языков к половецко-кыпчакской группе относят:
 средний диалект крымскотатарского языка;
 кумыкский язык;
 карачаево-балкарский язык;
 урумский язык;
 караимский язык;
 крымчакский язык;
 мишарский диалект татарского языка;

Происхождение 

Все половецко-кыпчакские языки восходят к половецкому (куманскому) диалекту кыпчакского языка. Куманский язык характеризовался значительной степенью близости к огузским, что и предопределило наибольшую степень близости к огузским современных половецко-кыпчакских, особенно караимского и крымскотатарского.

Половецко-кыпчакские языки можно разделить на караимско-крымскотатарскую и кумыкско-карачаево-балкарскую подгруппы. Именно такого разделения придерживается О. А. Мудрак.

Караимский и крымскотатарские языки 
Особенностью подгруппы является восстановление под огузским влиянием в некоторых словах -ɣ- в соответствии с кыпчакским -w-: дагъ вместо тау 'гора'.

Внутри подгруппы выделяются следующие основные языки:

 караимский;
 средний крымскотатарский.

В караимском выделяются три диалекта: галичский, тракайский и караимско-крымский. В караимско-крымском диалекте совмещаются признаки караимского и крымскотатарского (во многом караимско-крымский может быть определен как этнолект крымскотатарского).

Средний крымскотатарский язык традиционно рассматривается в качестве диалекта крымскотатарского, несмотря на неоднородность крымскотатарского: степной крымскотатарский относится к кыпчакско-ногайской группе, а южный крымскотатарский относится к огузским.

Этнолекты крымскотатарского языка 

Выделяются несколько этнолектов крымскотатарского:
 балканские крымско-татарские говоры — сохраняют различие кыпчакских и огузских диалектов, причем внутри кыпчакских также сохраняется противопоставление половецко-кыпчакских и кыпчакско-ногайских;
 крымчакский этнолект среднего крымскотатарского;
 урумский (не смешивать с цалкским урумским).

Кумыкско-карачаево-балкарские языки 

Особенностью подгруппы является отсутствие изафета в ряде случаев, например, в самоназваниях: къумукъ, къарачай, малкъар, тау тил вместо къумукъ, къарачай, малкъар, тау тили (в караимско-крымскотатарских изафет сохраняется).

Внутри подгруппы выделяются следующие языки:
 карачаево-балкарский;
 кумыкский;
 а также вымершие армяно-кыпчакский и мамлюкско-кыпчакский.

Татарский язык 
Татарский язык считается половецко-кыпчакским у исследователей (в частности  О. А. Мудрак), не признающих поволжско-кыпчакского единства, и сближающих его с крымскотатарским и караимским. Башкирский язык оказывается при такой трактовке ногайско-кыпчакским.

Ссылки 
 Кыпчакские рукописи
 Кыпчакские языки на сайте А.Н. Гаркавца

Примечания

Литература 
 
 

Кыпчакские языки